Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Marrero e Daniel Muñoz de la Nava che hanno battuto in finale Carlos Poch-Gradin e Pablo Santos 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Florin Mergea /  Horia Tecău (primo turno)
 Giancarlo Petrazzuolo /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (finale)
 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2008